Tanx peut référer à :
 Tanx ou Tanxxx, une dessinatrice et scénariste française de bandes dessinées ;
 Tanx un album du groupe de rock T. Rex.